Thank You kan betyda:

Musik

Musikalbum
 Thank You (album av Ray Boltz) - album av Ray Boltz (1994)
 Thank You (album av Duran Duran) - album av Duran Duran (1995)
 Thank You (album av Royal Trux) - album av Royal Trux (1995)
 Thank You (album av P. Diddy) - album av P. Diddy (2001)
 Thank You (album av Michael Schenker) - album av Michael Schenker (2001)
 Thank You (album av Stone Temple Pilots) - greatest hits-samling av Stone Temple Pilots (2003)
 Thank You (album av Declan Galbraith) - album av Declan Galbraith (2006)
 Thank You (album av Jamelia) - album av Jamelia (2003)
 Thank You (återlanserat album av Jamelia) – återlansering av albumet (2004)
 Thank You (nytt omslag för album av Jamelia) – nytt omslag för albumet (2006)
 Obrigado Brazil (Obrigado betyder här "tack") - Yo-Yo Ma

Sånger
 Thank You (Led Zeppelin-låt) - sång av Led Zeppelin från albumet Led Zeppelin II (1969)
 Thank You (album av Duran Duran) – Led Zeppelins sång inspelad på albumet av Duran Duran (1995)
 Thank You (Boyz II-låt) - sång av Boyz II Men från albumet II (Boyz II Men album) (1994)
 Thank U - sång av Alanis Morissette från albumet Supposed Former Infatuation Junkie (1998)
 Thank You (Dido-låt) - sång av Dido Armstrong från albumet No Angel (1999)
 Thank You (Sister Hazel-låt) - sång av Sister Hazel från albumet Fortress (2000)
 Thank You (sång av Bow Wow) - en sång av Lil' Bow Wow från albumet Doggy Bag (2001)
 Thank You (Chronic Future-låt) - sång av Chronic Future från albumet Lines in my Face (2003)
 Thank You (The Redwalls-låt) - sång av The Redwalls från albumet De Nova (2005)
Thank You (sång av Simple Plan) - sång av Simple Plan från albumet Still Not Getting Any... 2004
Thank You (sång av Jamelia) - sång av Jamelia från albumet med samma namn.
Thank You (sång av Xzibit) - sång av Xzibit från albumet Full Circle.
Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin) – en singel 1969 av Sly & the Family Stone.
Thank You (sång av Chamillionaire) - sång av raparen Chamillionaire från albumet Ultimate Victory 2007.
Thank You (Amy Diamond-låt) – sång av Amy Diamond från Melodifestivalen 2008